Cisayong kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cisayong, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Cisayong, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar